Die Volksallianz (isl. Alþýðubandalag, kurz AL) war von 1956 bis 1968 eine Wählervereinigung und von 1968 bis 1999 eine reguläre politische Partei in Island.

Geschichte 
Die Volksallianz entstand als linke Abspaltung der Sozialdemokratie. Die Parteigründung 1968 fasste die kommunistische Fraktion und andere marxistische Splittergruppen zusammen. Die zunehmend gemäßigter auftretende eurokommunistische Partei wandte sich gegen eine Mitgliedschaft in NATO und EU. 
Mit Ausnahme der Wahlen zum Althing 1987 und 1991 erhielt sie jeweils mehr Stimmen als die Sozialdemokratische Partei Islands (). Ihr bekanntester Vertreter war Ólafur Ragnar Grímsson, von 1996 bis 2016 isländischer Staatspräsident.

1999 schloss sich die Volksallianz mit drei weiteren linken Parteien zur Allianz (Samfylkingin) zusammen, im Jahr 2000 erfolgte die offizielle Parteigründung.

Wahlergebnisse 
Wahlen zum Althing

Vorsitzende 
 1956–1968 Hannibal Valdimarsson
 1968–1977 Ragnar Arnalds
 1977–1980 Lúðvík Jósepsson
 1980–1987 Svavar Gestsson
 1987–1995 Ólafur Ragnar Grímsson
 1995–1998 Margrét Frímannsdóttir

Historische Partei (Island)
Historische sozialistische Partei
Gegründet 1956
Aufgelöst 2000